Dillingen pode referir-se a:

Dillingen (Baviera) - localidade na Baviera, Alemanha
Dillingen - distrito na Baviera, Alemanha
Dillingen (Sarre) - localidade no Sarre, Alemanha
Dillingen (Luxemburgo)  - localidade em Luxemburgo

Desambiguação